"Viișoara" podem ser as seguintes comunas romenas:

 Viișoara, na Transilvânia (Cluj)
 Viișoara (Mureș)
 Viișoara (Bihor)
 Viișoara (Teleorman)
 Viișoara (Botoșani)
 Viișoara (Vaslui)

Desambiguações de topônimos